Телларо — река на юго-востоке Сицилии.
 Телларо — позднеримская вилла на юго-востоке Сицилии.
 Телларо — фракция коммуны Леричи на севере Италии.